Velika nagrada Bahrajna 2022 je bila dirka Svetovnega prvenstva Formule 1, ki se je odvijala 20. marca 2022 na dirkališču Bahrain International Circuit v zahodnem delu Bahrajna. Je bila prva dirka v sezoni 2022 in 18. dirka za Veliko nagrado Bahrajna.

Zmagal je Charles Leclerc iz moštva Ferrari, ki je štartal z najboljšega položaja. Drugi je bil njegov moštveni kolega Carlos Sainz, tretji pa Lewis Hamilton iz moštva Mercedes. Šlo je za prvo zmago moštva Ferrari po dirki za Veliko nagrado Singapurja 2019, kjer je italijansko moštvo prav tako doseglo dvojno zmago.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |16
| data-sort-value="lec" | Charles Leclerc
|Ferrari
|1:31,471
|1:30,932
|1:30,558
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |1
| data-sort-value="ver" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-RBPT
|1:31,785
|1:30,757
|1:30,681
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:31,567
|1:30,787
|1:30,687
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |11
| data-sort-value="per" | Sergio Pérez
|Red Bull Racing-RBPT
|1:32,311
|1:31,008
|1:30,921
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:32,285
|1:31,048
|1:31,238
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |77
| data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas
|Alfa Romeo-Ferrari
|1:31,919
|1:31,717
|1:31,560
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |20
| data-sort-value="mag" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:31,955
|1:31,461
|1:31,808
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:32,346
|1:31,621
|1:32,195
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Mercedes
|1:32,269
|1:31,252
|1:32,216
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |10
| data-sort-value="gas" | Pierre Gasly
|AlphaTauri-RBPT
|1:32,096
|1:31,635
|1:32,338
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:32,041
|1:31,782
| data-sort-value="16" align="center" style="background: silver" |N/A
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |47
| data-sort-value="sch" |
|Haas-Ferrari
|1:32,380
|1:31,998
| data-sort-value="19" align="center" style="background: silver" |N/A
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:32,239
|1:32,008
| data-sort-value="19" align="center" style="background: silver" |N/A
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |23
| data-sort-value="alb" | Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|1:32,726
|1:32,664
| data-sort-value="17" align="center" style="background: silver" |N/A
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |24
| data-sort-value="zho" | Guanju Žou
|
|1:32,493
|1:33,543
| data-sort-value="12" align="center" style="background: silver" |N/A
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-RBPT
|1:32,750	
| data-sort-value="13" align="center" style="background: silver" |N/A
| data-sort-value="13" align="center" style="background: silver" |N/A
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |27
| data-sort-value="hul" | Nico Hülkenberg
|
|1:32,777	
| data-sort-value="13" align="center" style="background: silver" |N/A
| data-sort-value="13" align="center" style="background: silver" |N/A
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:32,945	
| data-sort-value="13" align="center" style="background: silver" |N/A
| data-sort-value="13" align="center" style="background: silver" |N/A
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin Aramco-Mercedes
|1:33.032	
| data-sort-value="13" align="center" style="background: silver" |N/A
| data-sort-value="13" align="center" style="background: silver" |N/A
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:33,634
| data-sort-value="17" align="center" style="background: silver" |N/A
| data-sort-value="17" align="center" style="background: silver" |N/A
| align="center" |20
|-
! colspan="8" |Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |16
| data-sort-value="lec" | Charles Leclerc
|Ferrari
|57
| 1:37:33,584
| align="center" |1
| align="center" |26
|-
!2
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|57
| +5,598
| align="center" |3
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|57
| +9,675
| align="center" |5
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Mercedes
|57
| +11,211
| align="center" |9
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |20
| data-sort-value="mag" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|57
| +14,754
| align="center" |7
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |77
| data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas
|Alfa Romeo-Ferrari
|57
| +16,119
| align="center" |6
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|57
| +19,423
| align="center" |11
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
| nowrap="" |AlphaTauri-RBPT
|57
| +20,386
| align="center" |16
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|57
| +22,390
| align="center" |8
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |24
| data-sort-value="zho" | Guanju Žou
|Alfa Romeo-Ferrari
|57
| +23,064
| align="center" |15
| align="center" |1
|-
! 11
| align="center" |47
| data-sort-value="sch" |
| nowrap="" |Haas-Ferrari
|57
| +32,574
| align="center" |12
|
|-
!12
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
| nowrap="" |
|57
| +45,873
| align="center" |19
| 
|-
! 13
| align="center" |23
| data-sort-value="alb" | Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|57
| +53,932
| align="center" |14
|
|-
!14
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|57
| +54,975
| align="center" |18
| 
|-
!15
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|57
| +56,335
| align="center" |13
| 
|-
! 16
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|57
| +1:01,795
| align="center" |20
|
|-
!17
| align="center" |27
| data-sort-value="hul" | Nico Hülkenberg
|Aston Martin Aramco-Mercedes
|57
| +1:03,829
| align="center" |17
|
|-
!18
| align="center" |11
| data-sort-value="per" | Sergio Pérez
|Red Bull Racing-RBPT
|56
| 
| align="center" |4
| 
|-
!19
| align="center" |1
| data-sort-value="ver" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-RBPT
|54
| 
| align="center" |2
| 
|-
!Ods
| align="center" |10
| data-sort-value="gas" | Pierre Gasly
|AlphaTauri-RBPT
|44
|Motor
| align="center" |10
|
|-
! colspan="8" |Vir:
|}
Opombe
  – Vključno z eno točko za najhitrejši krog.
  – Sergio Pérez and Max Verstappen sta bila uvrščena, ker sta do odstopa prevozila več kot 90 odstotkov načrtovane razdalje.

Sklici

Zunanje povezave

Formula 1 sezona 2022
2022